T77 peut désigner :
 Cooper T77, une formule 1 de l’écurie britannique Cooper Car Company ;
 Tatra 77 (T77), une voiture du constructeur tchécoslovaque Tatra.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres